Трафальгар — мис на іспанському березі Атлантичного океану
 Трафальгарська битва — морський бій, що відбувся 21 жовтня 1805 біля мису Трафальгар
 Трафальгар-сквер — площа в Лондоні, названа на честь Трафальгарської битви
 Підводні човни типу «Трафальгар» — тип атомних підводних човнів, що стоять на озброєнні ВМФ Великої Британії
 Мис Трафальгар — повість Артуро Переса-Реверте, що вийшла 13 жовтня 2004 року
 Трафальгар (Індіана) — місто в США, в окрузі Джонсон штату Індіана.
 Трафальгар — ландшафт у Канаді
 Трафальгар — муніципалітет у Канаді
 Трафальгар — місто в Австралії